Kidd může být:

příjmení
 Jodie Kidd (* 1978) – anglická modelka
 Johnny Kidd (1935–1966) – anglický zpěvák a skladatel
 William Kidd (1645–1701) – skotský pirát

křestní jméno
 Kidd Jordan (* 1935) – americký jazzový saxofonista a klarinetista

pseudonym
 Kidd (hudební producent) – slovenský hudební producent, vlastním jménem Ivan Pastyrčák